Mărăcineanu ist der Familienname folgender Personen:

 Roxana Mărăcineanu (* 1975), französische Schwimmerin und Politikerin
 Ștefania Mărăcineanu (1882–1944), rumänische Physikerin